Pic du Midi é o nome de diversas montanhas na França, dentre elas:

Montanhas

 Pic du Midi de Bigorre, pico francês de Hautes-Pyrénées
 Pic du Midi de Ossau, pico francês de Pyrénées-Atlantiques
 Pic du Midi de Siguer, pico francês de Ariège
 Pic du Midi de Arrens, pico francês de Hautes-Pyrénées
 Pic du Midi de Génos, pico francês de Hautes-Pyrénées

Outros 
 Observatório do pic du Midi, observatório astronômico no pic du Midi de Bigorre ;
 (20488) Pic-du-Midi, asteróide nomeado em homenagem ao observatório do pic du Midi.